Opgenoorth ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Opgenoorth (1936–2018), deutscher Historiker
 Winfried Opgenoorth (* 1939), deutsch-österreichischer Illustrator